Цгачас-Нек:

 Цгачас-Нек — город, административный центр района Цгачас-Нек в Лесото.
 Цгачас-Нек — один из десяти районов Лесото.